Chef’s Table steht für:
 Chef’s Table (Tisch), Tisch, der in der Küche eines Restaurants platziert und für besondere Gäste reserviert ist
 Chef’s Table (Fernsehserie), US-amerikanische Dokumentarfilm-Serie, in der in jeder Folge ein internationaler Chefkoch porträtiert wird